Jovan Pavlović ist der Name folgender Personen:

* Jovan Pavlović (Bischof) (1936–2014), kroatischer serbisch-orthodoxer Bischof
 Jovan Pavlović (Radsportler) (* 1989), serbischer Radsportler 
 Jovan Pavlović (Fußballspieler) (* 2000), serbischer Fußballspieler